Het ATP-toernooi van Bazel 2011 (met de officiële naam Swiss Indoors 2011) werd van 31 oktober tot en met 6 november gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt in de St. Jakobshalle.

Roger Federer verdedigde met succes zijn titel in het enkelspel door in de finale de Japanner Kei Nishikori te verslaan met 6-1, 6-3. Federer pakte hiermee zijn vijfde Swiss Indoors-titel.
Het als eerste geplaatste duo Michaël Llodra en Nenad Zimonjić won de dubbeltitel door in de finale het als tweede geplaatste duo Maks Mirni en Daniel Nestor te verslaan met 6-4, 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel